Westelijk Nieuw-Guinea, de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea
 West-Papoea (provincie), provincie van Indonesië in het westen van Westelijk Nieuw-Guinea (Vogelkop en omringende eilanden)
 Republiek van West-Papoea, een eenzijdig uitgeroepen onafhankelijke staat op het grondgebied van Westelijk Nieuw-Guinea